Lora Lamm – illustratrice e grafico svizzera
 Norman Lamm – rabbino, filosofo e educatore statunitense
 Oscar Lamm – ingegnere svedese
 Robert Lamm – musicista, polistrumentista e cantautore statunitense